Le tournoi de tennis du Mexique est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute à Acapulco du  au .

Katarina Srebotnik remporte le simple dames. En finale, elle bat Paola Suárez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2002
Mexique
2002 au Mexique
Tennis en février 2002
Sport en mars 2002